Mycroft steht für:
 Mycroft, Software von Apple
 Mycroft (Sprachassistent), Sprachassistent unter Open-Source-Lizenz

Mycroft ist der Familienname folgender Personen:
 Walter C. Mycroft (1890–1959), britischer Journalist, Drehbuchautor und Filmproduzent